Ian Hunter può riferirsi a:

 Ian Hunter (1900-75), attore britannico
 Ian Hunter (1939-), cantante e compositore britannico
 Ian Hunter, album omonimo di detto cantante (1975)
 Ian Hunter (1961-), calciatore australiano
 Ian Hunter (1969-), rugbista a 15 inglese
 Ian Hunter – tecnico effetti speciali